

Patronyme
 Pierre Virol, (1898-1945), est un imprimeur et résistant français.
 Gérard Virol, (1913-1996), est un coureur cycliste français.

Homonymie
Homonymie de patronyme